Персей (; ) — багатозначний термін:

Особи 
 Персей — давньогрецький міфічний герой, напівлегендарний цар Аргоса і Мікен XV ст. до н. е., переможець Медузи Горгони.
 Персей — давньогрецький математик.
 Персей — давньогрецький філософ, учень Зенона.
 Персей Македонський — цар Македонії з 179 до 168 року до н. е.

В астрономії 
 Персей — сузір'я північної півкулі неба, назване на честь героя міфів Персея.
 Рукав Персея — один із основних спіральних рукавів галактики Чумацький Шлях.
 Персеїди — потужний метеорний потік у сузір'ї Персея.
 Вересневі персеїди — слабкий метеорний потік у сузір'ї Персея.